Гран-при Уоткинс-Глена — серия соревнований, проводившихся/проводящихся на трассе Watkins Glen International в американском городе Уоткинс-Глен:

 Camping World Grand Prix at The Glen — этап CART / IRL IndyCar.
 Crown Royal 200 at The Glen — этап Rolex Sports Car Series.
 Heluva Good! Sour Cream Dips at The Glen — этап серии NASCAR Sprint Cup.
 6 часов Уоткинс-Глена — этап Rolex Sports Car Series.
 Гран-при США — этап Формулы-1.